Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1941 werd van 11 tot 12 januari 1941 verreden op de natuurijsbaan aan de Oudtburghweg te Bergen.

Titelverdediger was Jan Langedijk, die de Nederlandse titel in 1940 te Groningen had veroverd. Herman Buyen veroverde de Nederlandse titel.

Klassement 

 NC = niet gekwalificeerd 

1941
Langebaanschaatsen in 1941
Sport in Bergen (Noord-Holland)
Schaatsen in Noord-Holland
Sportevenement in Noord-Holland